19-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2023 проводился с 12 по 15 января 2023 года в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 6 команд.

Победителями чемпионата стала команда CC Rīga/Veidemanis (скип Арнис Вейдеманис; 1-й чемпионский титул команды CC Rīga при разных скипах; Ренарс Фрейденсонс стала чемпионом среди смешанных команд в третий раз как игрок и во второй раз как скип), победившая в финале команду SK OB / Zass (скип Kristaps Zass). Бронзовые медали выиграла команда SK OB / Regža (скип Ансис Регжа).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — сначала по количеству побед в матчах этих команд; при равенстве по этому показателю — по сумме результатов тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где по олимпийской системе играют полуфиналы (1-я команда с 4-й, 2-я с 3-й), матч за 3-е место и финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 15 января, 9:00

Матч за 3-е место. 15 января, 14:00

Финал. 15 января, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2023
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2023
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2023

Спорт в Латвии в 2023 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Риге
Январь 2023 года